Die Abkürzung VSC steht für
 Vehicle Stability Control, die Bezeichnung des Autobau-Unternehmens Toyota für die Fahrdynamikregelung
 Vienna Scientific Cluster, Hochleistungsrechner-Verbund (HPC-Cluster) für wissenschaftliche Projekte mit Standort in Wien
 Virtuelles Safety-Car, Fahrmodus eines Wagens im Formel-1-Rennen
 Visual Studio Code, ein Quelltexteditor von Microsoft
 Voltage Source Converter oder Voltage-Sourced Converter, deutsch „spannungsgeführter Stromrichter“, und bezeichnet eine Leistungselektronikkomponente, die beispielsweise in einer neuen Generation von Anlagen zur Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung eingesetzt wird

Abkürzung